Lista osób wybranych i zasiadających w Senacie Stanów Zjednoczonych ze stanu Alaska (przyjętego do Unii jako 49. stan 3 stycznia 1959).

Klasa 2 (ostatnie wybory w 2020) 
Ostatnie wybory senatorów Stanów Zjednoczonych 2. klasy na Alasce miały miejsce 3 listopada 2020, a następne są planowane na listopad 2026. Obecnie senatorem 2. klasy z Alaski jest republikanin Dan Sullivan.

Klasa 3 (ostatnie wybory w 2016) 
Ostatnie wybory senatorów Stanów Zjednoczonych 3. klasy na Alasce miały miejsce 8 listopada 2016, a następne są planowane na 8 listopada 2022. Obecnie senatorem 3. klasy z Alaski jest republikanka, Lisa Murkowski.

Notatki 
 Bob Bartlett zmarł pełniąc urząd i gubernator Alaski Walter Joseph Hickel mianował Teda Stevensa na jego miejsce, do czasu ponownych wyborów. Stevens, który zasiadał w Senacie nieprzerwanie od tego czasu, był najdłużej służącym senatorem Republikańskim. Po raz pierwszy wybrano go w wyborach powszechnych 3 listopada 1970. Jednak 4 listopada 2008 kandydat Partii Demokratycznej Mark Begich pokonał Stevensa, przerywając trwający od 24 grudnia 1968 okres piastowania mandatu.
 Ernest Gruening i Mike Gravel zostali pokonani w prawyborach, a nie w wyborach właściwych, co spowodowało koniec ich kadencji (Gruening właśnie przez Gravela w 1968, a Gravel przez Clarka Grueninga, wnuka Ernesta, który został pokonany we właściwych wyborach przez republikanina Franka Murkowskiego).
 Frank Murkowski zrezygnował z mandatu, który upływał dopiero 3 stycznia 2005, aby objąć urząd gubernatora Alaski, na który wybrano go 5 listopada 2002. Swoim następcą, do czasu wyborów przedterminowych, mianował córkę, liderkę większości republikańskiej w stanowej legislaturze, Lisę Murkowski, która następnie została wybrana na pełną 6-letnią kadencję 2 listopada 2004.

Zobacz też 
 Delegacja do Kongresu USA stanu Alaska
 Lista obecnych senatorów Stanów Zjednoczonych
 Senat Stanów Zjednoczonych

Linki zewnętrzne 
 
 Lisa Murkowski, strona oficjalna

 
Alaska
Alaska